

Astronomia
Antinoo – antico nome di una costellazione situata vicino all'Equatore celeste
Cratere Antinoo – cratere da impatto sulla superficie di Teti

Mitologia
Antinoo – uno dei Proci pretendenti al trono di Itaca
Antinoo – uno dei figli illegittimi di Priamo
Antinoo – guerriero acheo, ucciso da Ettore o da Deifobo

Onomastica
Antinoo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Antinoo – compagno dell'imperatore Adriano

Scultura
Antinoo Capitolino – statua conservata ai Musei Capitolini di Roma
Antinoo delfico – statua conservata al Museo archeologico di Delfi
Antinoo Farnese – statua conservata al Museo archeologico nazionale di Napoli
Antinoo Mondragone – statua conservata nel Museo del Louvre di Parigi

Città antiche 
 Antinopoli

Aggettivo